Париж — Рубе 2017 — 115-я однодневная гонка, которая прошла 9 апреля 2017 года во Франции. 
Она стала последней в профессиональной карьере для бельгийца Тома Бонена.

Команды-участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 

Париж — Рубе